А́льба-де-То́рмес () — старинный город в Испании, на реке Тормес выше Саламанки. Долгое время принадлежал герцогам Альба.

Входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 46,51 км². Население — 5391 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Религия 
Первая в мире церковь босоногих кармелиток была построена в Альбе. В ней хранятся нетленные мощи умершей в этом городе Святой Терезы.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Муниципалитеты Саламанки